Ши́рмер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Ширмер, Адольф (архитектор) (1850—1930) — норвежский архитектор, сын Г. Э. Ширмера, брат Г. М. Ширмера.
 Ширмер, Адольф (писатель) (1821—1886) — немецкий писатель.
 Ширмер, Вильгельм (1802—1866) — немецкий живописец-пейзажист.
 Ширмер, Генрих Эрнст (1814—1887) — норвежский архитектор, отец Адольфа Ширмера и Г. М. Ширмера.
 Ширмер, Герберт (род. 1945) — немецкий журналист, министр культуры ГДР.
 Ширмер, Герман Майор (1845—1913) — норвежский архитектор и искусствовед, сын Г. Э. Ширмера, брат Адольфа Ширмера.
 Ширмер, Густав (1829—1893) — американский музыкальный издатель
 Ширмер, Иоганн Вильгельм (1807—1863) — немецкий художник.
 Ширмер, Марсель (род. 1966) — немецкий музыкант.
 Ширмер, Хильдур (1856—1914) — норвежская певица, вокальный педагог и активистка женского движения, жена архитектора Адольфа Ширмера.
 Ширмер, Ульф (род. 1959) — немецкий дирижёр.
 Ширмер-Прёшер, Вильгельмина (1889—1992) — политик в ГДР

См. также 
 G. Schirmer Inc.

Примечания